Марі́я Ю́ріївна (до  — ) — руська князівна, княгина черська (1301—1341). Представниця дому Романовичів, гілки Волинських Мономаховичів із династії Рюриковичів. Донька князя Юрія Львовича та куявської князівни Євфимії. Дружина черського князя Тройдена (бл. 1310). Матір останнього галицько-волинського князя Юрія-Болеслава, Євфимії, Земовита ІІІ і Казимира. Після початку князювання її юного сина Юрія у Володимирі якийсь час залишалась фактичною правителькою держави. Також — Марі́я Га́лицька ().

Біографія 
Марія народилася до 1293 року.

Близько 1301 року Марію видали заміж за черського князя Тройдена з дому Мазовецьких П'ястів, володіння якого межували із землями її батька-короля Юрія.

1323 року Юрій-Болеслав, син Марії та Тройдена, успадкував галицький престол.

Марія померла 11 січня 1341 року.

Сім'я 

Чоловік: Тройден І (1284/1286 — 13 березня 1341) — князь черський і сохачевський (1310—1341) і варшавський (1311—1341). Діти від нього:

 Юрій II Болеслав (1308 — 7 квітня 1340) — останній король Русі та князь галицько-волинський (1323—1340).
 Земовит III (бл. 1320 — 16 червня 1381), князь варшавський (1341—1349, 1355—1373/1374), черський (1341—1373/1374), равський (1345—1381), плоцький (1370—1381) та визненський (1370—1381),
 Казимир I Варшавський (1314—26 листопада 1355), князь черський (1341—1349), варшавський (1341—1355) і равський (1345—1349).

Родовід

Примітки

Джерела 
 
 
 Войтович Л. Князь Юрій-Болеслав Тройденович: ескіз портрета  // Княжа доба: історія і культура. Львів, 2011. Вип. 5, С. 209—220.
 Balzer O. Genealogia Piastów. Kraków, 1895. 
 Paszkiewicz H. Bolesław (†1340) // Polski Słownik Biograficzny. Kraków, 1936. T. II. S. 270. 
 Jasiński Supruniuk K. Siemowit III (ok. 1320—1381) // Polski Słownik Biograficzny. Warszawa&—Kraków, 1996. — T. XXXVII/1, zeszyt 152. S. 73.

Посилання 
 DYNASTIA RURYKOWICZÓW 8
 Dynastia Piastów 4 
 Dynastia Piastów 7 

Романовичі
Померли 1341
П'ясти
Руські князівни